Те́сса Шарло́тта Рэ́мплинг (, 5 февраля 1946, Стермер, Эссекс, Великобритания) — британская актриса, кавалер ордена Британской империи (OBE), обладательница множества международных и национальных наград. Номинантка на премию «Оскар».

Биография 
Отец Шарлотты Рэмплинг Годфри Рэмплинг — британский офицер, завоевавший на летних Олимпийских играх 1936 года золотую медаль в эстафетном беге 4×400 м.

Получив образование в учебных заведениях Франции и Англии, Шарлотта Рэмплинг начала карьеру модели. Бросив модельный бизнес, Рэмплинг училась в Лондонской актёрской школе «Роял корт». Первой киноролью Рэмплинг стала эпизодическая роль водной лыжницы в комедии Ричарда Лестера «Сноровка... и как её приобрести» 1965 года. Годом позже Рэмплинг получила более серьёзную роль в комедии «Девушка Джорджи» с Линн Редгрейв. Эта роль сделала её популярной в Великобритании и обеспечила новые предложения ролей.

Однако на родине Рэмплинг в 1960-е гг. снимались преимущественно в лёгких комедиях. В поисках более интересной работы Шарлотта Рэмплинг обратила своё внимание на итальянский кинематограф и вскоре получила роль в политической драме Лукино Висконти 1969 года «Гибель богов». До середины 1970-х гг. Рэмплинг занята в итальянском кино, среди её ролей — главная роль в фильме Лилианы Кавани «Ночной портье», повествующем о садо-мазохистской связи между бывшим охранником концентрационного лагеря (роль Дирка Богарда) и заключённой концлагеря. Фильм был запрещён в Италии и вызвал дебаты в среде европейских и американских кинокритиков.

Роль в этом фильме значительно продвинула творческую карьеру Шарлотты Рэмплинг, заинтересовав таких режиссёров, как Вуди Аллен, Сидни Люмет и Алан Паркер. В 1980 году Рэмплинг получает главную женскую роль в фильме Вуди Аллена «Воспоминания о „Звездной пыли“». Шарлотте Рэмплинг стали предлагать серьёзные и сложные женские роли, и в 1980-е гг. она работает в Европе. В 1986 году актриса снимается в сатирической комедии «Макс, моя любовь», в котором играет женщину, вступившую в порочную связь с шимпанзе.

В 2000 году Шарлотта Рэмплинг снялась в главной роли в драме Франсуа Озона «Под песком», который принёс ей номинацию на французскую кинопремию Сезар и Европейскую кинопремию за главную женскую роль.

За свои заслуги в развитии культурных связей между Францией и Великобританией в конце 2000 года Шарлотта Рэмплинг была награждена Орденом Британской империи.

В 2002 году вышел альбом песен Мишеля Ривгоша и Жана-Пьера Стора «Comme une femme», исполняемых Шарлоттой Рэмплинг на французском и английском языке под аккомпанемент пианиста Клода Рожена.

В 2003 году выходит новый фильм Франсуа Озона с участием Шарлотты Рэмплинг — «Бассейн». Рэмплинг опять выдвигалась на премию «Сезар» и «Европейскую кинопремию» за лучшую женскую роль и получила последнюю.

В том же году Рэмплинг вернулась к театральной карьере, выступив в спектакле парижского Театра Эдуарда VII «Petits Crimes Conjugaux». В следующем году критики восторженно отзываются об успехе Рэмплинг в комедии Пьера Мариво «La Fausse Suivante».

В 2006 году Шарлотта Рэмплинг возглавляла жюри 56-го Берлинского международного кинофестиваля.

В 2012 году исполнила второстепенную роль в сериале «Неспокойная», за которую была номинирована в 2013 году на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме, а также премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале.

В 2013 году сыграла одну из самых ярких и значимых персонажей восьмого сезона культового сериала «Декстер», принесшую ей номинацию на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале в 2014 году.

В 2015 году в Берлине Рэмплинг была удостоена главного актёрского приза Берлинского международного кинофестиваля за работу в драме «45 лет». За эту роль она была также удостоена премии Европейской киноакадемии, а также получила свою первую в карьере номинацию на «Оскар».

В 2017 году на 74-м Венецианском кинофестивале получила Кубок Вольпи за роль в фильме режиссёра  «». Также была номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль — мини-сериал или телефильм за роль в сериале Лондонский шпион.

В 2019 году на 69-м Берлинском кинофестивале получила почётного «Золотого медведя» за выдающиеся творческие достижения.

Личная жизнь 

Первый муж — новозеландский актёр Брайан Саускомб (1972—1976). Сын Барнаби.

Второй муж — французский музыкант Жан-Мишель Жарр (1978—1997). Сын Давид.

Третий муж — французский журналист Жан-Ноэль Тассе (1998—2015).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 «Я странная, и мне это нравится»

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Великобритании
Офицеры ордена Британской империи
Лауреаты премии «Сезар»
Поп-вокалисты Великобритании